Тре́йлер (, от  «след»):
 Прицеп — по английски трейлер ().
 Трейлер (транспорт) — специальный многоосный прицеп или полуприцеп для перевозки крупных и тяжёлых неделимых грузов.
 Трейлер (автодом) — жилой прицеп для семейных загородных поездок, для временного или постоянного проживания, заменяющего проживание в доме.
 Трейлер (кинематограф) — небольшой видеоролик, используемый для анонсирования или рекламы фильма/аниме, или компьютерной/видео игры.